Atakent ist der Name mehrerer Orte:

In der Türkei:
 Atakent (Akşehir), eine Gemeinde im Landkreis Akşehir der Provinz Konya
 Atakent (Adıyaman), eine Gemeinde im zentralen Landkreis Provinz Adıyaman
 Atakent (Halkalı), ein Ortsteil von Halkalı, im Landkreis Küçükçekmece, in der Provinz İstanbul
 Atakent (Silifke), eine Gemeinde im Landkreis Silifke der Provinz Mersin

In Kasachstan:
 Atakent (Kasachstan), Ort im Gebiet Türkistan